Charles Mayo kan syfta på bland andra:

* Charles Mayo (1767–1858), engelsk filolog
 Charles Horace Mayo (1865–1939), amerikansk läkare
 Charles Herbert Mayo (1845–1929), engelsk antikvarie
 Charles William Mayo (1898–1968), amerikansk kirurg